Kangerlunnguaq bezeichnet:
 Kangerlunnguaq (Bucht, bei Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, bei Kangaarsutsiaq), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, bei Maniitsoq, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, Paakitsoq), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, bei Qeqertaq), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, bei Saqqaq), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, Ataneq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, bei Iginniarfik), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, bei Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, Kangerluarsuup Kangerluarsua), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, bei Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, Kangersuneq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, bei Kapisillit), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, bei Qoornoq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, Sisimiut, östlich), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, Sisimiut, westlich), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerlunnguaq (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland